Ravi – fiume che scorre in India e Pakistan
 Ravi – frazione del comune di Gavorrano in Italia
 Ravi – nome di persona indiano maschile
 Ravi – uno dei nomi del dio del sole nell'induismo